Herthum ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Herthum (1641–1710), deutscher Organist
 Louis Herthum (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler